Хорево — название населённых пунктов в России:

 Хорево — деревня в Островском районе Псковской области.
 Хорево — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Хорево — деревня в Селижаровском районе Тверской области.